Rakel kan syfta på:

 Rakel – ett kvinnonamn
 Rakel (kommunikationssystem) – ett radiokommunikationssystem i Sverige för samhällsviktig verksamhet
 Rakel (djuptryck) – en metallinjal varmed man vid djuptryck drar bort överflödig färg från tryckformen

Se även 
 Rachel